Околовский сельский Совет — сельский Совет на территории Логойского района Минской области Республики Беларусь.

Околовский сельский Совет расположен на северо-востоке Логойского района. Расстояние до районного центра — Логойска — 35 километров.

На территории сельсовета расположен мемориальный комплекс «Дальва».

Состав 
Околовский сельсовет включает 28 населённых пунктов:
 Глебовщина — деревня.
 Городец — деревня.
 Губа — деревня.
 Дальковичи — деревня.
 Жердяжье — деревня.
 Жестиное — деревня.
 Заборье — деревня.
 Замошье — деревня.
 Коргово — деревня.
 Крутая Гора — деревня.
 Малиновка — деревня.
 Метличицы — агрогородок.
 Новоселки — деревня.
 Околово — деревня.
 Остров — деревня.
 Першемайская — деревня.
 Подчерница — деревня.
 Прусовичи — деревня.
 Пунище — деревня.
 Ровнядь — деревня.
 Рубеж — деревня.
 Становище — деревня.
 Старинки — деревня.
 Тарасино — деревня.
 Черница — деревня.
 Чирвоная Заря — деревня.
 Чистый Бор — деревня.
 Ячное — деревня.

Производственная сфера 
 СПК «Жестинное»
 МОУП «Логойский ветсанутильзавод»
 Околовское лесничество

Социально-культурная сфера 
 Дома культуры д. Метличицы и д. Жестинное
 ГУО «Околовская средняя общеобразовательная школа», ГУО «Жестиновский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая общеобразовательная школа», Метличецкий детский сад
 Метличецкая врачебная амбулатория и Жестиновский ФАП

См. также 
 Логойский район

Примечания

Ссылки 
 

Сельсоветы Логойского района